Utolsó frissítés:  2018-as kínai nagydíj

A Renault eredményei motorgyártóként 

Formula–1-es csapatok eredménysorozatai